Братья Брайаны защищали два своих чемпионских титула.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер ''(Четвертьфинал)

<li>  Максим Мирный /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Второй раунд)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Суарес (Второй раунд)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2013